Атлетски митинг Арева 2018. одржан је 30. јуна 2018. на Стадиону Шарлети, Париз (Француска). Ово је седми од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 21:52.

Ветар +0,8 м/с

1.500 м 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 20:39.

110 м препоне 
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).

110 м препоне (1) 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 19:17.

Ветар +0,7 м/с

110 м препоне (2) 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 19:26.

Ветар -0,3 м/с

 110 м препоне (Ф) 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 20:53.

Ветар +1,5 м/с

400 м препоне 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 20:03.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 19:32.

1 Повукао се са такмичења

Бацање диска 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 20:26.

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 21:33.

Ветар +1,1 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 21:03.

800 м 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 21:42.

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 20:12.

Скок увис 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 20:10.

Троскок 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 18:50.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 18:40.

Остали резултати 
Ово су дисциплине које су биле на програму митинга али нису бодовани за дијамантску лигу.

Мушкарци

100 м (Б) 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 19:35.

Ветар +1,2 м/с

800 м 
Такмичење је одржано 30. јуна 2018. године у 21:10.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 7. митинга

Атлетски митинг Арева
ИААФ Дијамантска лига 2018.